Tova, femení de «tou», que no té prou duresa.
 Aigua tova, pobra en calci o magnesi, per contraposició a l'aigua dura.
 Soldadura tova, soldadura feta en un punt de fusió baix.
 Construcció: 
 Tova, maó fet de fang i palla, un dels materials de construcció més antics de la humanitat.
 Geologia:
 Tova calcària, un tipus de roca sedimentària molt porosa.
 Tova volcànica, o tuf, roca volcànica també de caràcter porós.